Les Athabaskans, un peuple amérindien.
 Le , un destroyer canadien.
 Le , un destroyer canadien de la Seconde Guerre mondiale.